Гран-при США 2000 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на Автоспидвее в Индианаполисе, США. Соревнования состоялись 24 сентября 2000 года.

Гонка 

|}

 Это был первый Гран-при в США с 1991 года.
 Дэвид Култхард наказан штрафом "stop&go" за фальстарт.

Литература 
 Bob Judd (December, 2000). «SAP Гран-при США: Back home in Indiana». Road & Track, 104—107.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США